Села:
 Артюхівка — Сумська область, Роменський район
 Артюхівка — Харківська область, Зміївський район